Peppermint (canção)
 Peppermint (filme)

Desambiguação